Sezon 1971/72 Regionalligi – 9. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w pięciu grupach: Nord (Północ), West (Zachód), Südwest (Południowy-Zachód), Süd (Południe) oraz Berlin i występowało w nich łącznie 83 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie i wicemistrzowie każdej grupy grali w barażu o dwa miejsca premiowane awansem do Bundesligi, zaś najsłabsze drużyny z każdej grupy spadały do Amateurligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Nord w sezonie 1971/72 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 FC St. Pauli i VfL Osnabrück przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1972/73.
 Polizei SV Brema i SC Sperber Hamburg spadły do Amateurligi 1972/1973.

West (Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie West w sezonie 1971/72 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 Wuppertaler SV wygrał swoje mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1972/73.
 Rot-Weiss Essen przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 1972/73.
 VfL Klafeld-Geisweid 08, Viktoria Köln i VfR Neuss spadły do Amateurligi 1972/73.

Südwest (Południowy-Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Südwest w sezonie 1971/72 występowało 16 drużyn.

Tabela 

 Borussia Neunkirchen i Röchling Völklingen przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1972/73.
 SpVgg Andernach i VfR Frankenthal spadły do Amateurligi 1972/73.

Süd (Południe)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Süd w sezonie 1971/72 występowało 19 drużyn.

Tabela 

 Kickers Offenbach wygrał swoje mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1972/73.
 Bayern Hof przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 1972/73.
 ESV Ingolstadt, FC 08 Villingen i SC Opel Rüsselsheim spadły do Amateurligi 1972/73.

Berlin

Drużyny 

W Regionallidze w grupie Berlin w sezonie 1971/72 występowało 12 drużyn.

Tabela 

 Wacker 04 Berlin i SC Tasmania 1900 Berlin przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1972/73.
 BFC Meteor 06 i TuS Wannsee spadły do Amateurligi 1972/1973.

Baraż o awans do Bundesligi

Grupa 1 

 Wuppertaler SV awansował do Bundesligi 1972/73.
 VfL Osnabrück, Borussia Neunkirchen, Bayern Hof i SC Tasmania 1900 Berlin pozostały w Regionallidze 1972/73.

Grupa 2 

 Kickers Offenbach awansował do Bundesligi 1972/73.
 Rot-Weiss Essen, FC St. Pauli, Wacker 04 Berlin i Röchling Völklingen pozostały w Regionallidze 1972/73.

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Zobacz też 
 Bundesliga 1971/72

1971
1971 w piłce nożnej
1972 w piłce nożnej
1971 w Niemczech
1972 w Niemczech